Goldfinger может означать:

 Голдфингер — фильм из цикла о Джеймсе Бонде.
 Goldfinger (песня) — одноимённая песня из фильма из цикла о Джеймсе Бонде.
 Goldfinger (группа) — американская панк-рок группа.